Balaklava har flera betydelser:

 Balaklava – en stad i Ukraina
 Balaklava, South Australia – en stad i South Australia
 Balaklava (huvudbonad) – en typ av ansiktsmask

Se även
 Balaclava (olika betydelser)